USS The Sullivans — кораблі ВМС США, названі на честь братів Джорджа, Френсіса, Джозефа, Медісона та Альберта Салліванів, які загинули на борту крейсера «Джуно», потопленого японським підводним човном під час морського бою за Гуадалканал.

 USS The Sullivans (DD-537)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1943-1965 років. Виключений зі складу флоту у 1974 році. Корабель-музей 
 USS The Sullivans (DDG-68) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1997 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни